371 км, 371-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Курская область). Код 207478.
 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200144.
 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299840.
 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьской железной дороги в Новгородской области, Валдайский район. Код 055624.
 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Октябрьской железной дороги в Псковской области, Локнянский район. Код 056947.

 371 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 443648.